Rally-VM 2005 pågick från 21 januari till 13 november och innehöll 16 deltävlingar. Världsmästare individuellt blev den regerande världsmästaren, fransmannen Sébastien Loeb tillsammans med kartläsaren i en Citroën Xsara. Loeb vann 10 av 16 rallyn, vilket är rekord. Citroën vann också märkesmästerskapet.

Statistik

Delsegrare

Poäng

2005
Motorsportevenemang 2005